Lotta Engberg (née en 1963), est une pianiste et chanteuse suédoise.
 Mia Engberg (née en 1970), est une réalisatrice et productrice suédoise.

Homonymie de patronyme